Томас Ванкер (), также известен как Томас Вандер () — композитор кино и телевидения. Он выиграл музыкальную премию кино «BMI» в 2008 году за фильм «10 000 лет до нашей эры» и в 2009 году за фильм «2012».

Заметные работы 
 Баффи — истребительница вампиров / Buffy the Vampire Slayer (телесериал, 2000—2002)
 10 000 лет до нашей эры / 10,000 BC (2008) — указан как Томас Вандер
 2012 / 2012 (2009) — указан как Томас Вандер
 Аноним / Anonymous (2011) — указан как Томас Вандер
 Штурм Белого дома / White House Down (2013) — указан как Томас Вандер
 День независимости: Возрождение / WIndependence Day: Resurgence (2016)

Примечания

Ссылки 
ThomasWander.com